Das Wort Tindouf () bezeichnet:

 eine Stadt in Algerien, siehe Tindūf
 eine Provinz in Algerien, siehe Tindūf (Provinz)